Николай Григорьевич Войтенков (13 августа 1947, Шверин, Советская зона оккупации Германии — 22 апреля 2013, Гомель, Белоруссия) — советский белорусский партийный и государственный деятель, председатель Гомельского облисполкома (1989—1995 и 1997—2001).

Биография 
Окончил Белорусский институт механизации сельского хозяйства, инженер-механик, затем — Академию общественных наук при ЦК КПСС. Член КПСС (1972—1991).

 1969—1973 гг. — мастер Касьяновского авторемзавода г. Черемхова Иркутской области, затем заведующего ремонтными мастерскими колхоза им. Ленина Рогачевского района, главный инженер того же колхоза, инструктор Гомельского обкома ЛКСМБ,
 1973—1974 гг. — заместитель председателя,
 1974—1977 гг. — председатель колхоза им. Ленина Рогачевского района,
 1977—1978 гг. — инструктор отдела оргработы Гомельского обкома КПБ,
 1978—1981 гг. — председатель Рогачевского райисполкома,
 1981—1985 гг. — первый секретарь Рогачевского горкома КПБ,
 1985—1987 гг. — секретарь Гомельского обкома КПБ.
 1987—1988 гг. — заведующий отделом сельского хозяйства и пищевой промышленности ЦК КПБ,
 1988—1989 гг. — заведующий аграрным отделом ЦК КПБ,
 1989—1994 гг. — председатель исполкома Гомельского областного совета. На посту руководителя области сумел довольно успешно противодействовать демократическим тенденциям в горсовете. Вместе с тем он не являлся ретроградом, шёл на диалог с выразителями иной точки зрения, был открыт восприятию новых идей,
 1995—1997 гг. — чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Чешской Республике и Чрезвычайным и в Словацкой Республике по совместительству,
 1997—2001 гг. — председатель Гомельского облисполкома,
 2001—2009 гг. — посол МИД Беларуси по особым поручениям, курировал развитие отношений приграничных регионов Белоруссии, России и Украины.

Депутат Верховного Совета Беларуси (1990—1995). Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, член Комиссии по региональной политике.

Награды и звания 
 Орден Почёта (25 апреля 2001 года) — за плодотворную работу в органах государственного управления, активную общественную деятельность.
 Орден «За заслуги» III степени (26 апреля 2001 года, Украина) — за весомый личный вклад в развитие сотрудничества и добрососедских отношений между регионами Украины и Республики Беларусь.
 Орден Трудового Красного Знамени.
 Орден Дружбы народов.
 Почётный гражданин Гомельской области.
 Почётная грамота Совета Министров Республики Беларусь (30 июля 1997 года) — за многолетнюю добросовестную работу в государственных и хозяйственных органах, активную общественную  деятельность и в связи с 50-летием со дня рождения
 Почётная грамота Национального собрания Республики Беларусь (2 декабря 1999 года) — за заслуги в развитии законодательства, местного самоуправления и большой личный вклад в развитие экономики Республики Беларусь

Примечания

Литература 
 Народныя дэпутаты Рэспублікі Беларусь. Дванаццатае скліканне. — Мн., 1992; Парламент — Нацыянальны сход Рэспублікі Беларусь. — Мн., 1997.

Ссылки 
 http://odsgomel.org/rus/news/gomel/41790/ 

Председатели Гомельского облисполкома
Первые секретари городских комитетов КП Белоруссии
Секретари Гомельского обкома КП Белоруссии
Председатели районных исполкомов Белорусской ССР
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 12-го созыва
Члены Совета Республики (Белоруссия)
Послы Белоруссии в Чехии
Послы Белоруссии в Словакии
Председатели колхозов
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании